Por Alvorada (amanecer en portugués) puede referirse a:

 Alvorada, un municipio del Estado de Río Grande del Sur, en Brasil.
 Alvorada, un municipio del Estado brasilero de Tocantins.
 Palácio da Alvorada es la residencia oficial del presidente de la República Federativa del Brasil.